Cengiz bzw. Dschingis oder Tschingis ist ein türkisch-mongolischer männlicher Vorname und Familienname, der auch in allen anderen Turkvölkern anzutreffen ist. Er hat die Bedeutungen stark, unnachgiebig und mutig. Eine weitere Bedeutung ist das Meer bzw. der Ozean. In diesen Bedeutungen ist Cengiz eine Variante von Deniz.

Entgegen der weitverbreiteten Auslegung, dass dieser Name auf den mongolischen Herrscher Dschingis Khan zurückgehen würde, war dieser Name auch vor dessen Zeit anzutreffen. So gab es bereits vor der Dschingis-Khan-Zeit (1155–1227) mit dem Seldschuken-Atabeg Zengi (1087–1146) eine weitere Persönlichkeit, die diesen Namen trug. Dabei ist Zengi eine weitere Variante von Cengiz.

Namensträger

Vorname 

 Dschingis Khan (1155–1227), mongolischer Herrscher
 Cengiz Duman (* 1971), Berliner deutsch-türke
 Cengiz Al (* 1997), norwegischer Schauspieler
 Cengiz Biçer (* 1987), Liechtensteiner Fußballspieler

 Cengiz Coşkun (* 1982), türkisches Model und Schauspieler
 Cengiz Doğu (1945–2019), deutscher Publizist, Dichter und Menschenrechtsaktivist türkischer Herkunft
 Cengiz Erkazan (* 1946), türkischer Fußballspieler
 Cengiz Koç (* 1977), deutsch-türkischer Schwergewichtsboxer
 Cengiz Küçükayvaz (* 1968), türkischer Schauspieler
 Cengiz Özyalçın (* 1939), türkischer Fußballspieler und -funktionär sowie Kommunalpolitiker
 Cengiz Topel (1934–1964), türkischer Kampfflugzeugpilot
 Cengiz Ünder (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Cem Cengiz Uzan (* 1960), türkischer Medienunternehmer und Politiker
 Cengiz Yazıcıoğlu (* 1953), türkischer Fußballspieler

 Tschingis Aitmatow (1928–2008), kirgisischer Schriftsteller

Familienname 
 Berfu Cengiz (* 1999), türkische Tennisspielerin
 Deniz Cengiz (* 1989), türkische Schauspielerin
 Gülhiye Cengiz (* 1992), deutsche Fußballspielerin
 Hakan Cengiz (* 1967), türkischer Fußballspieler
 Orhan Kemal Cengiz (* 1968), türkischer Rechtsanwalt, Journalist, Menschenrechtsaktivist und Buchautor

Sonstiges 
 Cengiz Özek, ein türkisches Theater
 Cengiz Holding, türkische Baufirma, Erbauer und Betreiber des dritten Istanbuler Flughafens
 Genghis Hills, Hügel in der östlichen Antarktis

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname